Tatsuno peut faire référence à :

Toponymes 
 Tatsuno, ville de la préfecture de Hyōgo, au Japon
 Tatsuno, bourg de la préfecture de Nagano, au Japon

Patronymes 
 Tatsuno Kingo, architecte japonais
 Tatsuno Koji, styliste japonais